Max von Eelking ist der Name folgender Personen:

* Max von Eelking (Vater) (1782–1857), deutscher Offizier
 Max von Eelking (Sohn) (1813–1873), deutscher Offizier, Historiker und Maler